Cienie Calendy (hiszp. Luna, el misterio de Calenda, 2012-2013) – hiszpański serial kryminalny z elementami fantastyki, wyprodukowany i emitowany od 10 kwietnia 2012 roku za pośrednictwem kanału telewizyjnego Antena 3. Nagrywany w różnych częściach Kastylii i Leónu: Ávili i Segowii. Opowiada o mieszkańcach Calendy, mieście, w którym legenda o wilkołakach to coś więcej. W drugim i trzynastym odcinku zmieniła się czołówka serialu.

W dniu 25 marca 2013 kanał postanowił anulować serial po dwóch sezonach.

Opis fabuły 
Do miasteczka Calenda przybywa sędzia Sara Cruz (Belén Rueda) wraz z córką Leirą (Lucía Guerrero) oraz mężem Davidem (Leonardo Sbaraglia), aby odmienić swoje dotychczasowe życie. Tej samej nocy, w której zamieszkali w swoim nowym domu, jej mąż, kapitan Gwardii Cywilnej, opuszcza dom i nie daje znaku życia. Odnalezienie jego ciała w lesie staje się powodem rozpoczęcia dochodzenia. Kolejne dni przynoszą jednak więcej pytań niż odpowiedzi.

Obsada 
 Belén Rueda - Sara Cruz
 Daniel Grao - Raúl Pando
 Álvaro Cervantes - Joel
 Fran Perea - Nacho Castro
 Marc Martínez - Fernando
 Olivia Molina - Olivia Pando
 Belén López - Carola
 Lucía Guerrero - Leire Costa
 César Goldi - Basilio Lorca
 Macarena García - Vera
 Carlos Cuevas - Tomás
 Alex Maruny - Pablo
 Boris Ruíz - Claudio
 Leonardo Sbaraglia - David Costa
 María Cantuel - Sonia Murillo
 Daniel Ortiz - Salva
 Ramón Barea - Juez Cortázar
 Antonio Durán - Gerardo

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Oficjalna strona
 Strona i odcinki serialu w AXN Spin 

Hiszpańskie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2013